Broc puede referirse a:

Broc, comuna francesa situada en Maine y Loira.

Broc, comuna suiza situada en cantón de Friburgo.